Bosrucký tunel (německy Bosrucktunnel) může označovat tunel překračující masiv Bosruck:

 Bosrucký dálniční tunel – tunel na rakouské dálnici A9
 Bosrucký železniční tunel – tunel souběžný s dálničním